Ševela je příjmení, jež nosí více osobností:

 Martin Ševela (* 1975) – bývalý slovenský fotbalový obránce
 Miroslav Ševela (1921–1965) – československý enzymolog
 Peter Ševela (* 1983) – slovenský a maďarský hokejový brankář, syn Petra Ševely (1955–2019)
 Petr Ševela (1955–2019) – československý hokejový brankář, otec Petera Ševely (* 1983)
 Vladimír Ševela (* 1965) – český novinář a spisovatel

Česká příjmení